Фёдор Васильевич Степанов (23 августа 1867, Луга — 4 июля 1914, Санкт-Петербург) — российский флейтист. Считается первым профессиональным русским флейтистом.

Биография 
Учился у Карла Ватерстраата в инструментальных классах Придворной певческой капеллы, затем с 1885 по 1890 гг. в Петербургской консерватории у него же. С марта 1892 года солист Императорского Михайловского Театра, а с сентября того же года становится вторым флейтистом, а позже регулятором оркестра Мариинского театра (балетный состав), где работает до 1907 года. В 1905—1914 гг. профессор Петербургской консерватории, где начал первым профессионально преподавать флейту Бёма. Одновременно являлся капельмейстером и учителем музыки юнкеров Павловского военного училища. Автор методических сборников для флейты «Гаммы, аккорды и арпеджио» (Циммерман, ZM 17020) и «Школа игры на флейте». Гастролировал за рубежом, где его имя писалось  и . Сделал записи в студии  (впоследствии EMI) в 1901 и 1906 гг.

Примечания

Литература 
 
 А. П. Баранцев «Мастера игры на флейте профессора Петербургско — Ленинградской консерватории 1862—1985 г.» Петрозаводск, 1990
 A. Goldberg: Porträts und Biographien hervorragender Flöten-Virtuosen, -Dilettanten und -Komponisten. Moeck 1987 (Reprint v. 1906). ISBN 3-87549-028-2

Ссылки 
 Развёрнутая биография по книге Баранцева
 Степанов. «Гаммы, аккорды и арпеджио». Издательство Циммерман, ZM 17020

Флейтисты Российской империи
Академические музыканты Российской империи
Музыкальные педагоги Российской империи
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра